Dans le cycle de L'Épée de vérité de Terry Goodkind, l'Ordre Imperial est l'empire brutal qui vient de l'Ancien Monde, fondé par frère Narev et dirigé par l'Empereur Jagang. 

Leur raison de vivre est le sacrifice constant et de servir le « meilleur » de l'humanité dans les droits individuels et leurs accomplissement sont égoïstes et diaboliques. L'Ordre enseigne que l'humanité est purement maléfique et la seule manière de surpasser leur nature malfaisante est de faire de la charité et de travailler au nom de l'intérêt général pour aider leur maître au service du Créateur.

Il y a beaucoup de contrastes créés par Goodkind à travers la saga, entre les religions.

L'Épée de vérité